Slovenija:
 Tevče (Ajdovščina, Slovenija), naselje u sastavu općine Ajdovščina
 Tevče (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško